En écologie, un écosystème est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interrelation (biocénose) et son environnement (biotope).
 Par extension :
 en économie, un écosystème d'affaires (business ecosystem en anglais) est un concept issu de l'analyse stratégique des entreprises ;
 en sciences cognitives, un écosystème de connaissances est une approche de la gestion des connaissances qui prétend favoriser l'évolution dynamique des interactions de connaissances entre différentes entités pour améliorer la prise de décision et l'innovation, grâce à l'amélioration des réseaux évolutifs de collaboration ;
 en théorie de l'information, la notion d'écosystème informationnel est un prolongement de celle de système d'information. Elle représente une symbiose complexe (au sens systémique) entre « réalité » (opérations sur des chaînes de valeurs, cycles de vie d'objets, processus métiers) et « virtualité » (des systèmes d'information ouverts et non déterministes)
 en sciences sociales, c’est l’ensemble des interactions qu’ont des individus entre eux dans un processus de création.